Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch (terzo turno)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Virginia Ruzici (terzo turno)
 Andrea Temesvári (terzo turno)
 Barbara Potter (quarti di finale)

 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Pam Casale-Telford (terzo turno)
 Steffi Graf (semifinali)
 Lisa Bonder-Kreiss (primo turno)
 Michelle Torres (secondo turno)
 Kathy Horvath (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1985